Bernard Williams (filozof)
Bernard Williams (atletičar)